Василий Ковтун:
 Ковтун, Василий Ефимович (1921—1997) — Герой Советского Союза.
 Ковтун, Василий Семёнович (1920—2006) — Герой Советского Союза.